De Wereldkampioenschappen roeien is een internationale roeiwedstrijd, jaarlijks georganiseerd door de FISA. In een Olympisch jaar worden alleen nummers uitgeschreven die niet op het olympisch programma staan. In deze jaren wordt het WK gecombineerd met het wereldkampioenschap roeien voor junioren.

Het eerste WK vond plaats in Luzern, Zwitserland in 1962. In de beginjaren was het een vierjaarlijks evenement (1962 - 1966 - 1970 - 1974), met tussendoor ook Europese kampioenschappen. Sinds 1974 is het een jaarlijks toernooi.

Edities

Bootklassen
Een gewoon WK heeft thans 20 verschillende bootklassen, te onderscheiden naar geslacht, gewicht en boottype. Een "O" betekent Olympisch nummer. Een nummer dat niet Olympisch is, wordt in het Olympisch jaar op een (beperkt) WK verroeid. Per land mag per klasse slechts één boot worden ingeschreven.

Historie

Mannen

Vrouwen 

 *demonstratieonderdeel

Medailleklassement 
Uit het medailleklassement, volgt dat Oost-Duitsland veruit het meest succesvolle land is wat betreft gouden medailles; 94. Opmerkelijk, omdat ze al vanaf 1990 niet meer meedoen als gevolg van de hereniging met West-Duitsland. Tot en met 1989 werden er in totaal 265 gouden medailles uitgereikt. Oost-Duitsland won er hier dus 35% van.

(Bijgewerkt t/m WK 2022; para-roeiklassen zijn niet meegeteld)

Statistieken

Organiserende landen
Bijgewerkt tot en met de WK roeien 2022

Externe links
  World Rowing Site